Lyliane® è una particolare microfibra nata nel 2004 come supporto per le spalmature in poliuretano per la creazione di finta pelle e come alternativa al camoscio per l'impiego come fodera in calzatura e pelletteria.

Lyliane®  si differenza nettamente dai prodotti tessili in microfibra, con cui si indica un tessuto fatto con un filato aventi massa lineare compresa tra 0,3 e 1,0 dtex.

Lyliane®  fa parte della famiglia dei tessuti non tessuti di ultima generazione, non si parla quindi di una tessitura di più fili in continuo ma di un processo di agugliatura meccanica di fibre molto corte che possono raggiungere una lunghezza massima di 4 centimetri.

La sua caratteristica principale è quella di avere una struttura molto simile a quella della vera pelle, con la differenza di non invecchiare nel tempo e di avere un peso specifico almeno di un terzo inferiore.

Grazie alle sue particolari proprietà, Lyliane®  è stato introdotto successivamente come supporto in sostituzione della vera pelle in tutti i suoi più comuni utilizzi.

Nella versione Lyliane® Suede è un prodotto molto più morbido e si presenta con un look molto simile a quello di un camoscio.

Composizione 

La principale caratteristica del prodotto, che fa sì che  il prodotto rientri nella categorie delle microfibre, è lo spessore delle fibre estremamente sottili di cui è composta.

Le fibre impiegate possono essere sia nylon e sia poliestere a seconda della destinazione d'uso finale del prodotto. 

Le fibre in poliestere hanno la particolarità di avere una maggiore facilità alla tintura e di conseguenza una maggiore tenuta del colore del prodotto finito, proprio per questo motivo le microfibre in poliestere vengono maggiormente impiegate per la produzione di divani o dei sedili delle automobili dove è richiesta un'alta tenuta del colore allo sfregamento.  

Le microfibre in nylon sono tendenzialmente più resistenti all'allungamento e strappo e per questo motivo più utilizzate in prodotti tecnici come le calzature tecniche e sportive.

Altra particolarità del prodotto è che non si tratta di 100% fibra, come per le più comuni microfibre tessili, ma si parla di microfibre coagulate con poliuretano.

Il processo di coagulazione permette di dare corpo e sostanza al supporto mantenendo allo stesso tempo un'altissima traspirabilità del prodotto.

Possono esserci quindi prodotti composti indicativamente di 50% PU e 50% Nylon oppure 50% PU e 50% Poliestere.

Negli ultimi anni le fibre vergini di nylon e poliestere sono state sostituite con prodotti derivati dal riciclo e con certificazioni GRS (Global Recycled Stardard).

Caratteristiche 
Lyliane ha un’elevatissima resistenza meccanica alla trazione, alla lacerazione e alle flessioni ripetute.

Data la sua particolare struttura ottenuta da fibre rivestite da poliuretano mediante il processo di coagulazione è un prodotto altamente traspirante.

Applicazioni 

Le microfibre Lyliane  sono utilizzate principalmente nei settori della pelletteria e della calzatura tecnica.

Articolo simile a Lyliane è la celebre microfibra Alcantara molto più presente in altri settori industriali come ad esempio quello delle automotive.

Lyliane Microbase è il materiale utilizzato per eccellenza come rinforzo per pelletteria in accoppiatura con vera pelle o tessuti ed è presente in quasi ogni borsa di lusso nel mercato.

Nella versione Lyliane Suede è un materiale con un look tipo il camoscio che abbina le qualità tecniche a quelle estetiche, come la buona tenuta del colore. 

Ciò giustifica il suo utilizzo per la realizzazione di componenti a vista per la pelletteria, per le calzature sportive (scarpette da arrampicata, scarponi da alpinismo, pattini da ghiaccio, scarponi da sci di fondo, stivali da moto, scarpe da calcio, etc.) e per le calzature antinfortunistiche (S1 e S2). 

Altre versioni vengono prodotte mediante diversi tipi di spalmature di poliuretano per conferire al prodotto notevoli performance tecniche di abrasione mantenendo sempre la caratteristica di traspirabilità.

Note 

Tecnofibre